Смоленка — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на северном побережье озера Гороховое, в 8 км к югу от центра города Остров. Западнее от Смоленки находится Спортивно-оздоровительный центр «Юность» по подготовке лыжников-гонщиков и биатлонистов общероссийского уровня и детские лагеря.

У деревни Смоленка находятся длинные курганы — родовые захоронения периода первых славянских поселений с VI по VIII век. Учёные выяснили, что славяне кремировали не только людей, но и животных.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 20 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)